Thunderbirds Are Go peut faire référence à :
Thunderbirds Are Go, titre original de L'Odyssée du cosmos (1966), film britannique de David Lane inspiré de la série télévisée Thunderbirds ;
Thunderbirds Are Go, titre original de Thunderbirds (2015), série télévisée britanno-néo-zélandaise de David Scott et Theo Baynton, reboot de la série Thunderbirds.